Medvedev (Russisch: Медведев) kan verwijzen naar:
Aleksandr Medvedev (1955), Russisch ondernemer, Gazprom-topman
Andrej Medvedev (1974), Oekraïens tennisser
Daniil Medvedev (1996), Russisch tennisser
Dmitri Medvedev (1965), Russisch politicus
Gleb Sergejevitsj Medvedev (1931), Russisch entomoloog
Lev Medvedev (1935), Russisch entomoloog 
Roj Medvedev (1925), Georgisch historicus 
Zjores Medvedev (1925), Georgisch wetenschapper, tweelingbroer van de voorgaande
Sergej Ivanovitsj Medvedev (1899), Russisch entomoloog